Leopold III, marcgravi d'Àustria, (1073 - 1136). Conegut com el Pietós o el Sant, és venerat com a sant i és el patró d'Àustria i de Viena.
 Leopold III, duc d'Àustria, (1351 - 1386), noble pertanyent a la família Habsburg i duc d'Àustria entre 1365 i 1379, fundador de la línia Leopoldina d'Àustria.